Spinout – 27 album studyjny Elvisa Presleya, wydany w 1966 roku. Zawiera ścieżkę dźwiękową do filmu Sposób na spędzanie czasu (Spinout, 1966).

Lista utworów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy Elvisa Presleya
Ścieżki dźwiękowe wydane w roku 1966
Ścieżki dźwiękowe do filmów